Bilopil (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka, siehe Bilopil (Schepetiwka)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowhorodka, siehe Bilopil (Nowhorodka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Lokatschi, siehe Bilopil (Lokatschi)

siehe auch:
 Bilopillja